Подгорје може да се односи на:

 Подгорје (област), историјска област (према Летопису попа Дукљанина)

Босна и Херцеговина:
 Подгорје (Билећа), насеље у општини Билећа, Република Српска
 Подгорје (Вишеград), насеље у општини Вишеград, Република Српска
 Подгорје (Мостар), насеље у општини Мостар, Федерација Босна и Херцеговина
 Подгорје (Бановићи), насеље у општини Бановићи, Федерација Босна и Херцеговина

Хрватска:
 Подгорје (Вргинмост), насеље у општини Вргинмост
 Подгорје (Каптол), насеље у општини Каптол
 Подгорје (Оребић), насеље у општини Оребић
 Подгорје (Вировитица), насеље града Вировитице

или:
 , насеље у општини Бедња
 Подгорје Бистричко, насеље у општини Марија Бистрица
 , насеље у општини Дрење
 , насеље у општини Писаровина
 Подгорје Крњачко, насеље у општини Крњак, Кордун
 Каменичко Подгорје, насеље града Лепоглаве

Словенија:
 , насеље у општини Вргинмост
 , насеље у општини Велење